Argentína
Santa Elena, település Córdoba tartományban, Río Seco megyében
Santa Elena, település Entre Ríos tartományban, La Paz megyében

 Costa Rica
Santa Elena (Costa Rica)

 Ecuador
Santa Elena, város Santa Elena tartományban

 Guatemala
Santa Elena, város 

 Mexikó
Santa Elena, község Yucatán államban
Santa Elena, település Yucatán államban

 Spanyolország
Santa Elena, község Jaén tartományban